Phaeothyrium är ett släkte av svampar. Phaeothyrium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phaeothyrium